Santella – cognome italiano
 Luca Santella – velista italiano
 Maria Luisa Santella – attrice italiana
 Valia Santella – regista e sceneggiatrice italiana